Сегунда Лига 1996/1997 годов () — 7-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1996/97 на rsssf.com

1996/1997
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1996 году
Спорт в Португалии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997